Ке́мчуг (в верховье Большой Кемчуг) — река в Красноярском крае России, правый приток Чулыма (бассейн Оби).

География 

Длина реки — 441 км. Площадь водосборного бассейна — 10 300 км².

Берёт начало на западной окраине Восточного Саяна. В низовьях течёт в широкой, местами заболоченной долине Чулымской равнины. В окрестностях русла растёт смешанный и лиственный, в основном берёзовый лес, кустарник. Пойма и берега реки покрыты зарослями травы и кустарников. Река богата рыбой. Объектами промысла являются в основном частиковые — щука, таймень, язь, окунь.

Гидрология 
Питание смешанное, с преобладанием снегового и дождевого. Среднегодовой расход воды — 60 м³/с. Река замерзает в октябре и остаётся под ледяным покровом до мая.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от г. Ачинск до водомерного поста села Зырянское, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Притоки 
(указано расстояние от устья)

 7 км: пр. Берёзовая
 12 км: пр. Тюхтет
 42 км: пр. Катык
 76 км: лв. Кытат (100 км)
 79 км: пр. Каменка
 106 км: лв. Суразовка (100 км)
 121 км: лв. Никишкина (86 км)
 127 км: пр. без названия
 141 км: пр. Песчанка
 145 км: лв. Репная
 154 км: пр. Катух
 161 км: пр. Боярка
 174 км: пр. Малый Кемчуг (238 км)
 205 км: лв. Кучугурская
 216 км: пр. Большая Терехтюль (55 км)
 219 км: лв. Осиновая
 231 км: лв. Тайменка
 243 км: лв. без названия
 250 км: лв. Поганка
 252 км: лв. Берёзовка
 260 км: лв. Таловка
 265 км: лв. Коровья
 266 км: лв. без названия
 281 км: пр. Большой Ибрюль
 284 км: лв. Черёмушка
 290 км: лв. Игинка
 293 км: лв. Таловка
 294 км: лв. Песчаная
 299 км: лв. Берёзовая
 301 км: лв. Большой Катух
 316 км: лв. Берёзовка (Прудовая)
 324 км: лв. Черёмушка
 332 км: лв. Шарловка
 342 км: пр. Жуковка
 344 км: лв. Талка 1-я
 364 км: лв. Большая Талка
 365 км: лв. Берёзовая (Еловый Лог)
 372 км: пр. Большой Кайдат
 392 км: лв. Малый Кемчуг
 394 км: пр. Сикитем
 402 км: пр. Куб
 418 км: лв. без названия
 422 км: лв. без названия

Галерея

Примечания

Литература 
 

Притоки Чулыма (приток Оби)
Реки Красноярского края